Долияна може да се отнася за няколко села в Гърция:

 Долияна (дем Погони)
 Долияна (дем Каламбака)
 Долияна (дем Карпениси)